Линдависта Дос има више значења:

 Линдависта Дос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта Дос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта Дос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику